Die Dynamic Italy Open 2006 war das 77. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 13. bis 15. April 2006 in Monfalcone in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Imran Majid, gegen den der Deutsche Thomas Engert im Finale mit 4:9 verlor.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

077
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien
Poolbillardveranstaltung 2006
Monfalcone
Billardturnier in Italien